Станьков:

 Станьков — деревня в Старосельском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Беларуси.
 Станьков — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Домажлице Пльзенского края.
 Станьков, Виталий Станиславович (1921—1984) — российско-латышский трубач.